Paradise je anglický výraz pro ráj, může odkazovat k:
 Michal Hubáček, zvaný Paradise (* 1993) – český reprezentant v orientačním běhu
 Paradise (EP, Lana Del Rey) – EP Lany Del Rey
 Paradise (EP, Anohni) – EP Anohniho
 Paradise (EP, Within Temptation) – EP Within Temptation
 Paradise (počítačová hra)
 MS Paradise – osobní námořní loď
 „Ideální společnost“ – epizoda seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine, v anglickém originále „Paradise“

geografie
 Paradise (Nevada) – sídlo v metropolitní oblasti města Las Vegas v Nevadě v USA
 Paradise (Nový Zéland)
a mnoho dalších místních názvů v anglicky mluvících zemích.

Externí odkazy